Постовский:
 Постовский, Александр Иванович (1861—1941) — генерал-лейтенант российской императорской армии.
 Постовский, Борис Наумович (род. 1937) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР, математик-программист.
 Постовский, Владимир Иванович (1886—1957) — генерал-майор Белого движения.
 Постовский, Исаак Яковлевич (1898—1980) — русский и советский учёный химик-органик.
 Постовский, Пётр Иванович (род. 1857) — генерал-лейтенант, начальник штаба армии ген. Самсонова во время Восточно-Прусской операции 1914 года.